De wereldkampioenschappen schansspringen zijn een onderdeel van de wereldkampioenschappen noords skiën die sinds 1924 door de FIS worden georganiseerd. Tussen 1924 en 1939 werden de WK elk jaar georganiseerd, waarbij ze in Olympische jaren, samenvielen met de Spelen. Vanaf 1948 werd er om de twee jaar om de wereldtitels gestreden en sinds 1985 worden de WK los van de Olympische Winterspelen georganiseerd.

Van 1924 tot en met 1958 werd er op één schans gesprongen. Vanaf 1962 zijn er twee disciplines; een kleine schans en een grote schans. Vanaf 1980 staat ook een landenwedstrijd op het programma. In 2001 en 2005 bestond de landenwedstrijd uit twee disciplines; een kleine schans en grote schans.

Tussen 1962 en 1989 was de kleine schans een K-70m schans en de grote een K-90m schans.
Vanaf 1991 is de kleine schans een K-90m schans en de grote een K-120m schans.
De K-waarde zegt iets over de grootte van de schans; de waarde is de afstand die onder normale omstandigheden door goede schansspringers veilig kan worden gesprongen.

Een overzicht van de edities en medaillewinnaars staat hieronder.

Mannen

Grote schans, individueel 

De individuele grote schans is een van de drie onderdelen die sinds het begin van het wereldkampioenschappen noords skiën elke editie is gehouden.

Normale schans, individueel

Team grote schans

Team normale schans

Vrouwen

Normale schans, individueel

Normale schans, team

Gemengd schansspringen

Team normale schans

Meest succesvolle atleten

Individueel mannen en vrouwen 
Stand na de wereldkampioenschappen 2013 in Val di Fiemme

Medailleklassementen 

Standen: na wereldkampioenschappen noords skiën 2015

Totaal

Mannen individueel

Mannen team

Vrouwen individueel

Gemengd team

Zie ook 
 Wereldkampioenschappen langlaufen
 Wereldkampioenschappen noordse combinatie
 Wereldkampioenschappen noords skiën

Externe links 
 Officiële website FIS